Jméno Rust označuje

 Rust (programovací jazyk) –  programovací jazyk
 Rust (Burgenland) – město v Rakousku
 Rust (videohra) – videohra
 Rust in Peace – album skupiny Megadeth

příjmení
 Albert Rust (* 1953) – francouzský fotbalový brankář
 Alfred Rust (1900–1983) – německý archeolog
 Giacomo Rust (asi 1741–asi 1786) – italský hudební skladatel
 Larry Rust (1953–2016) – americký hudebník
 Mathias Rust (* 1968) – německý pilot

Rozcestníky - příjmení